Giselle (balé) — composição do século XIX
Giselle (filme de 1965) — filme cubano
Giselle (filme de 1970) — filme alemão
Giselle (filme de 1980) — filme brasileiro

Desambiguações de cinema
Desambiguação